Tingeling kan avse:

Tingeling – en fiktiv figur ur berättelserna om Peter Pan
Tingeling (film) – en film från Disney
Tingeling (sång) – pausunderhållning i Melodifestivalen 2009